Synoda o rodině může být:

 Synoda o rodině (1980) – páté řádné valné zasedání biskupského sněmu katolické církve konané roku 1980
 Synoda o rodině (2014–2015) – III. mimořádné a XIV. řádné zasedání biskupského sněmu katolické církve konané v letech 2014-2015